Wojciech Owczarek (ur. 1875, zm. 1938) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy włocławski (kujawsko-kaliski)
 Wojciech Owczarek (ur. 1969) – polski perkusista rockowego zespołu Ira.